Єро́хін — російське прізвище, що походить від скороченої форми імені Єрофей, яке грецькою означає «освячений богом».

 Єрохін Андрій Леонідович (нар. 27 липня 1966) — український науковець у галузі інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Харківського національного університету радіоелектроніки.
 Єрохін Богдан (2004, м. Лозова) — чемпіон світу з таїландського боксу за версією Всесвітньої Муай Федерації.
 Єрохін Володимир Микитович (*1930—†1996) — радянський футболіст, захисник.
 Єрохін Олександр Вікторович (*1963) — український політик, народний депутат 3-го скликання.
 Єрохін Сергій Аркадійович (*1952) — український економіст, фахівець у галузі економічної теорії, макроекономіки та державотворення.

Див. також 
 Єрохіна Тетяна Володимирівна (1984) — російська гандболістка, олімпійська чемпіонка, дворазова чемпіонка Росії. Заслужений майстер спорту.

Примітки